Antic nom de Şamaxı
 Yazidiyya, grup religiós, vegeu Yazidisme